Di seguito una lista di asteroidi dal numero 541001 al 542000 con data di scoperta e scopritore.

541001–541100 

|-
| 541001  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541002  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541003  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541007  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541008  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541013  - ||  || || WISE 
|-
| 541014  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541016  - ||  || || CSS 
|-
| 541017  - ||  || || WISE 
|-
| 541018  - ||  || || WISE 
|-
| 541019  - ||  || || CSS 
|-
| 541020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541021  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541023  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541024  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541026  - ||  || || SSS 
|-
| 541027  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541028  - ||  || || CINEOS 
|-
| 541029  - ||  || || WISE 
|-
| 541030  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541031  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541033  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541034  - ||  || || CSS 
|-
| 541035  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541037  - ||  || || CSS 
|-
| 541038  - ||  || || WISE 
|-
| 541039  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541041  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541042  - ||  || || CSS 
|-
| 541043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541045  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541047  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541048  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541050  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541051  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541052  - ||  || || WISE 
|-
| 541053  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541054  - ||  || || CSS 
|-
| 541055  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541058  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541060  - ||  || || CSS 
|-
| 541061  - ||  || || WISE 
|-
| 541062  - ||  || || WISE 
|-
| 541063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541064  - ||  || || CSS 
|-
| 541065  - ||  || || CSS 
|-
| 541066  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541067  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541068  - ||  || || WISE 
|-
| 541069  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541070  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541071  - ||  || || CSS 
|-
| 541072  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541074  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541075  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541076  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541078  - ||  || || CSS 
|-
| 541079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541080  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541081  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541082  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541083  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541084  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541085  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541086  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541088  - ||  || || CSS 
|-
| 541089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541090  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541091  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541092  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541093  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541094  - ||  || || SSS 
|-
| 541095  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541097  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541098  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541099  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541100  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

541101–541200 

|-
| 541101  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541102  - ||  || || CSS 
|-
| 541103  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541104  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541105  - ||  || || CSS 
|-
| 541106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541108  - ||  || || WISE 
|-
| 541109  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541110  - ||  || || WISE 
|-
| 541111  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541117  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541118  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541119  - ||  || || CSS 
|-
| 541120  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541121  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541122  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541123  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541124  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541125  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 541126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541128  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541129  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541131  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541132 Leleākūhonua ||  || || D. J. Tholen, C. Trujillo, S. S. Sheppard 
|-
| 541133  - ||  || || NEAT 
|-
| 541134  - ||  || || NEAT 
|-
| 541135  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541136  - ||  || || NEAT 
|-
| 541137  - ||  || || CINEOS 
|-
| 541138  - ||  || || NEAT 
|-
| 541139  - ||  || || NEAT 
|-
| 541140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541141  - ||  || || NEAT 
|-
| 541142  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 541143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541144  - ||  || || M. W. Buie, D. E. Trilling 
|-
| 541145  - ||  || || H. Mikuž 
|-
| 541146  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541147  - ||  || || NEAT 
|-
| 541148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541149  - ||  || || NEAT 
|-
| 541150  - ||  || || NEAT 
|-
| 541151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541152  - ||  || || D. J. Tholen 
|-
| 541153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541154  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541155  - ||  || || SSS 
|-
| 541156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541157  - ||  || || CSS 
|-
| 541158  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541159  - ||  || || CSS 
|-
| 541160  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541161  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541162  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541163  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541166  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541167  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541169  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541170  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541171  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541174  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541176  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541177  - ||  || || NEAT 
|-
| 541178  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541180  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541182  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541184  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541185  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541186  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541187  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541188  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541192  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541195  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541196  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541197  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541199  - ||  || || NEAT 
|-
| 541200 Komjádibéla||  || || Stazione di Piszkéstető
|}

541201–541300 

|-
| 541201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541203  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541208  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541210  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541211  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541212  - ||  || || CSS 
|-
| 541213  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541215  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541218  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541220  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541222  - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis 
|-
| 541223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541225  - ||  || || Bergisch Gladbach Obs. 
|-
| 541226  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541227  - ||  || || CSS 
|-
| 541228  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541229  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541231  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541232  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541234  - ||  || || ISON 
|-
| 541235  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541236  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541240  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541241  - ||  || || CSS 
|-
| 541242  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541243  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541245  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541248  - ||  || || NEAT 
|-
| 541249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541251  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541252  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541255  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541256  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541259  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541264  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541265  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541266  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541267  - ||  || || NEAT 
|-
| 541268  - ||  || || Osservatorio di Wildberg
|-
| 541269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541270  - ||  || || CSS 
|-
| 541271  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541272  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541275  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541276  - ||  || || Kachina Obs. 
|-
| 541277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541278  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541279  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541280  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 541281  - ||  || || ISON 
|-
| 541282  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541283  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541285  - ||  || || M. W. Buie, D. E. Trilling 
|-
| 541286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541288  - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis 
|-
| 541289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541292  - ||  || || Osservatori Tenagra (II)
|-
| 541293  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541295  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541298  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541300  - ||  || || Spacewatch 
|}

541301–541400 

|-
| 541301  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541302  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541303  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541304  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541305  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541306  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541308  - ||  || || Kitt Peak Obs. 
|-
| 541309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541312  - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman 
|-
| 541313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541316  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541317  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541318  - ||  || || Osservatorio Mirasteilas
|-
| 541319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541321  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541322  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541324  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541327  - ||  || || CSS 
|-
| 541328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541329  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541332  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541334  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541337  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541338  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541339  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541342  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541343  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541345  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541347  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541348  - ||  || || CSS 
|-
| 541349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541350  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541351  - ||  || || NEAT 
|-
| 541352  - ||  || || CSS 
|-
| 541353  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541354  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541356  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541357  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541359  - ||  || || CSS 
|-
| 541360  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541361  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541366  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541367  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541371  - ||  || || CSS 
|-
| 541372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541373  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541374  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541375  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541376  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541378  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541381  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541385  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541388  - ||  || || ARO 
|-
| 541389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541390  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541391  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541392  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541393  - ||  || || SSS 
|-
| 541394  - ||  || || CSS 
|-
| 541395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541396  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541399  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541400  - ||  || || Spacewatch 
|}

541401–541500 

|-
| 541401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541402  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541403  - ||  || || CSS 
|-
| 541404  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541405  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541407  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541409  - ||  || || NEAT 
|-
| 541410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541412  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541413  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541416  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541417  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541419  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541420  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541423  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541424  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541426  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541430  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541431  - ||  || || CSS 
|-
| 541432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541436  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541439  - ||  || || NEAT 
|-
| 541440  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541441  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541442  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541443  - ||  || || Osservatorio di Ependes 
|-
| 541444  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541445  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541448  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541449  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541454  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541455  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541456  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541457  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541458  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541461  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541463  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541464  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541465  - ||  || || WISE 
|-
| 541466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541468  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541469  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541470  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541471  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541474  - ||  || || NEAT 
|-
| 541475  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541476  - ||  || || Kachina Obs. 
|-
| 541477  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 541478  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541480  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541481  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541482  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541485  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541486  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541487 Silviapablo ||  || || Osservatorio Cielo Profondo
|-
| 541488  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541489  - ||  || || CSS 
|-
| 541490  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541491  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541492  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541493  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541494  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541495  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541496  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541497  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541500  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|}

541501–541600 

|-
| 541501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541502  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541503  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541506  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541508 Liucixin ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski 
|-
| 541509  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541510  - ||  || || Sierra Stars Obs. 
|-
| 541511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541513  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541514  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541515  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541516  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541517  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541518  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541519  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541520  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541521  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541522  - ||  || || SSS 
|-
| 541523  - ||  || || PTF 
|-
| 541524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541525  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541526  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541527  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 541528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541529  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541530  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541533  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541535  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541536  - ||  || || NEAT 
|-
| 541537  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541539  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541540  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541542  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541543  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541544  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541546  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541547  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541548  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541550 Schickbéla ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541551  - ||  || || G. Lehmann, A. Knöfel 
|-
| 541552  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541553  - ||  || || R. Ferrando, M. Ferrando 
|-
| 541554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541555  - ||  || || Montenero d'Idria
|-
| 541556  - ||  || || CSS 
|-
| 541557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541559  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541561  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541563  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541564  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541565 Gucklerkároly ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541566  - ||  || || Tiki Obs. 
|-
| 541567  - ||  || || CSS 
|-
| 541568  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541569  - ||  || || NEAT 
|-
| 541570  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541571 Schulekfrigyes ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541572  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541573  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541575  - ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski 
|-
| 541576  - ||  || || LUSS 
|-
| 541577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541581  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541582 Tóthimre ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541583  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541585  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541586  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541587 Paparó ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541588  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541589  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 541590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541592  - ||  || || K. Černis, J. Zdanavičius 
|-
| 541593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541594  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541595  - ||  || || CSS 
|-
| 541596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541597  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541599  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541600  - ||  || || NEAT 
|}

541601–541700 

|-
| 541601  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541603  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541604  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541605  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541607  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541608  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541609  - ||  || || Reedy Creek Obs. 
|-
| 541610  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541611  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541613  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541617  - ||  || || CSS 
|-
| 541618 Magyaribéla ||  || || K. Sárneczky
|-
| 541619  - ||  || || ARO 
|-
| 541620  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541621  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541627 Halmospál||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541628  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541629  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541631  - ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski 
|-
| 541632  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541638  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541639  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541641  - ||  || || ARO 
|-
| 541642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541643  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541644  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541645  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541646  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541647  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541648  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541650  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541654  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541656  - ||  || || Bergisch Gladbach Obs. 
|-
| 541657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541658  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541660  - ||  || || NEAT 
|-
| 541661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541662  - ||  || || CSS 
|-
| 541663  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541664  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541665  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541666  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541667  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541669  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541670  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 541671  - ||  || || A. Boattini, A. Di Paola 
|-
| 541672  - ||  || || CSS 
|-
| 541673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541674  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541677  - ||  || || CSS 
|-
| 541678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541679  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541680  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541681  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541684  - ||  || || NEAT 
|-
| 541685  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541687  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541689  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541691 Ranschburg ||  || || K. Sárneczky
|-
| 541692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541693  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541695  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541698  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541700  - ||  || || Spacewatch 
|}

541701–541800 

|-
| 541701  - ||  || || NEAT 
|-
| 541702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541704  - ||  || || CSS 
|-
| 541705  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541706  - ||  || || ISON 
|-
| 541707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541709  - ||  || || NEAT 
|-
| 541710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541715  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541716  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541717  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541718  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541719  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541720  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 541721  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 541722  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541723  - ||  || || LINEAR 
|-
| 541724  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541725  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541727  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541728  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541730  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541732  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541733  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541734  - ||  || || AMOS 
|-
| 541735  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541737  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541738  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541739  - ||  || || SSS 
|-
| 541740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541741  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541742  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541744  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541746  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541747  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541748  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541749  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541750  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541751  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541753  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541755  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 541756  - ||  || || CSS 
|-
| 541757  - ||  || || CSS 
|-
| 541758  - ||  || || PTF 
|-
| 541759  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541761  - ||  || || PTF 
|-
| 541762  - ||  || || CSS 
|-
| 541763  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541765  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541766  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541771  - ||  || || CSS 
|-
| 541772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541773  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541775  - ||  || || NEAT 
|-
| 541776 Oláhkatalin ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541777  - ||  || || Osservatorio Les Engarouines
|-
| 541778  - ||  || || Osservatorio di Oukaimden
|-
| 541779  - ||  || || J. M. Bosch, R. M. Olivera 
|-
| 541780  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541781  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541783  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541784  - ||  || || NEAT 
|-
| 541785  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541786  - ||  || || CSS 
|-
| 541787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541789  - ||  || || NEAT 
|-
| 541790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541791  - ||  || || CSS 
|-
| 541792  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541793  - ||  || || CSS 
|-
| 541794  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541795  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541797  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541798  - ||  || || ISON 
|-
| 541799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541800  - ||  || || Spacewatch 
|}

541801–541900 

|-
| 541801  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 541802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541804  - ||  || || Bergisch Gladbach Obs. 
|-
| 541805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541807  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541808  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541811  - ||  || || CSS 
|-
| 541812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541813  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541816  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541818  - ||  || || CSS 
|-
| 541819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541820  - ||  || || CSS 
|-
| 541821  - ||  || || Osservatorio di La Silla 
|-
| 541822  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541823  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541824  - ||  || || CSS 
|-
| 541825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541826  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541828  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541829  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541830  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541832  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541833  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541834  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541835  - ||  || || Osservatorio Les Engarouines
|-
| 541836  - ||  || || Osservatorio Les Engarouines 
|-
| 541837  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541839  - ||  || || CSS 
|-
| 541840  - ||  || || Montenero d'Idria
|-
| 541841  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541842 Amygreaves ||  || || Norman Falla 
|-
| 541843  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541844  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541845  - ||  || || CSS 
|-
| 541846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541847  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541849  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541851  - ||  || || NEAT 
|-
| 541852  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541853  - ||  || || Montenero d'Idria
|-
| 541854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541855  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541856  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541861  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541863  - ||  || || LUSS 
|-
| 541864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541865  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541866  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541868  - ||  || || CSS 
|-
| 541869  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541871  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541875  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541876  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541877  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541878 Jessicatallulah ||  || || Norman Falla 
|-
| 541879  - ||  || || NEAT 
|-
| 541880  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541881  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541883  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541884  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541887  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541889  - ||  || || CSS 
|-
| 541890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541892  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541897 TRAPPIST ||  || || Emmanuel Jehin 
|-
| 541898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541899  - ||  || || CSS 
|-
| 541900  - ||  || || Spacewatch 
|}

541901–542000 

|-
| 541901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541902  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541903  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541905  - ||  || || CSS 
|-
| 541906  - ||  || || NEAT 
|-
| 541907  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541910  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541911  - ||  || || NEAT 
|-
| 541912  - ||  || || NEAT 
|-
| 541913  - ||  || || Table Mountain Obs. 
|-
| 541914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541916  - ||  || || NEAT 
|-
| 541917  - ||  || || LONEOS 
|-
| 541918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541921  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541922  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541923  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541925  - ||  || || NEAT 
|-
| 541926  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541927  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541928  - ||  || || CSS 
|-
| 541929  - ||  || || AMOS 
|-
| 541930  - ||  || || CSS 
|-
| 541931  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541932  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541934  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541935  - ||  || || CSS 
|-
| 541936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541937  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541940  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541944  - ||  || || NEAT 
|-
| 541945  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541946  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541947  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541950  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541951  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541953  - ||  || || CSS 
|-
| 541954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541956  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541959  - ||  || || CSS 
|-
| 541960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541961  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541963  - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 541964  - ||  || || NEAT 
|-
| 541965  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541968  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541969  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541970  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541971  - ||  || || ISON 
|-
| 541972  - ||  || || ISON 
|-
| 541973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541974  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541975  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541976  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541977  - ||  || || NEAT 
|-
| 541978  - ||  || || CSS 
|-
| 541979  - ||  || || PTF 
|-
| 541980  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541982  - ||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541983 Matthiaspenselin||  || || Pan-STARRS 
|-
| 541984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541987  - ||  || || NEAT 
|-
| 541988  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541990  - ||  || || NEAT 
|-
| 541991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541992 Lukácsbéla||  || || Stazione di Piszkéstető
|-
| 541993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 541994  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541996  - ||  || || LUSS 
|-
| 541997  - ||  || || ISON 
|-
| 541998  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 541999  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542000  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0541001